В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Estoril Open 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Федеріка Бонсіньйорі здобула титул, у фіналі перемігши Лауру Гарроне 2-6, 6-3, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Ізабель Куето (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні (2-ге коло)
 Забіне Гак (півфінал)
 Ніколе Ягерман (2-ге коло)

 Ангеліка Канеллопулу (2-ге коло)
 Патрісія Тарабіні (півфінал)
 Петра Лангрова (1-ше коло)
 Флоренсія Лабат (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Portugal Open
Тур WTA 1990